Уильям I, 2-й граф Росс (; умер в мае 1274 года) — шотландский дворянин, правитель провинции Росс в Северной Шотландии (1251—1274).

Биография 
Сын и наследник Ферхада, 1-го графа (мормэра) Росса (1223—1251). Впервые Уильям упоминается в начале 1232 года, в качестве свидетеля грамоты как сын Ферхада, графа Росса.

Около 1251 года после смерти своего отца Ферхада Уильям унаследовал графство Росс. Он сыграл роль первопроходца в шотландском отвоевании Гебридских островов, находившихся под властью Норвегии. Действительно, во многих отношениях он может рассматриваться как подстрекатель шотландской агрессии. «Сага о Хаконе Хаконарсоне» сообщает, что в 1262 году граф Росс вместе с другими шотландцами напал и разорил остров Скай, сжигая города и церкви, убивая мужчин и женщин.

Нападения Уильяма на норвежские владения (Гебриды) вызвали гнев норвежского короля Хакона, который запланировал карательную экспедицию против графа Росса. После ратификации Пертского договора 1266 года между Шотландией и Норвегией Гебридские острова перешли под власть короля Шотландии Александра III. Уильям, граф Росс, получил в награду от шотландского монарха острова Скай и Льюис.

Уильям, граф Росс, был женат на Джоан Комин, дочери Уильяма Комина, графа Бьюкена (1163—1233). У супругов был один сын, Уильям, который сменил его в качестве графа.

См. также 
 Клан Росс

Источники 
 John L. Roberts Lost Kingdoms. Celtic Scotland and the Middle Ages Edinburgh Univesity Press (Edinburgh 1997) (ISBN 0748609105).
 R. W. Munro and Jean Munro " William of Ross, second earl of Ross (d. 1274), dans Ross family (per. c.1215-c.1415) ", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004
 Michael Brown The Wars of Scotland 1214~1371 The New Edinburgh History of Scotland IV. Edinburgh University Press, (Edinburgh 2004) (ISBN 0748612386)

Умершие в 1274 году
Графы Росс (Шотландия)
Клан Росс